In der Meesterklasse 2014/15 wurde die 92. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. Neuer Meister wurde der Vorjahresaufsteiger Charlois Europoort, während sich der Titelverteidiger En Passant Bunschoten-Spakenburg mit dem dritten Platz begnügen musste. Auch der zweite Aufsteiger SISSA Groningen erreichte den Klassenerhalt, absteigen mussten Groninger Combinatie und die Schaakvereniging Voerendaal.

Zu den gemeldeten Mannschaftskader siehe Mannschaftskader der Meesterklasse 2014/15.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 27. September, 1. und 22. November, 13. Dezember 2014, 7. Februar, 7. und 21. März, 11. und 25. April 2015.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Klasseneinteilung der niederländischen Mannschaftsmeisterschaft beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Meesterklasse
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Schachveranstaltung 2014
Schachveranstaltung 2015